Dernier Amour est un film français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1916.
 Dernier Amour (Addio, amore!) est un film italien réalisé par Gianni Franciolini, sorti en 1943.
 Dernier Amour est un film français réalisé par Jean Stelli, sorti en 1949.
 Dernier Amour (Primo amore) est un film italien réalisé par Dino Risi, sorti en 1978.
 Dernier Amour est un téléfilm français réalisé par Denis Malleval, sorti en 2016.
 Dernier Amour est un film français réalisé par Benoît Jacquot, sorti en 2019.